Cuvântul Batogu se poate referi la:
Batogu, Brăila
Batogu, Buzău